Perkins steht für:
 Perkins (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
  Perkins-Brailler, technisches Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen, siehe Punktschriftmaschine
 Commander Perkins, deutsche Science-Fiction-Hörspielserie

Perkins ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Perkins (Arkansas)
 Perkins (Florida)
 Perkins (Georgia)
 Perkins (Idaho)
 Perkins (Indiana)
 Perkins (Iowa)
 Perkins (Kalifornien)
 Perkins (Kentucky)
 Perkins (Louisiana)
 Perkins (Maine)
 Perkins (Michigan)
 Perkins (Minnesota)
 Perkins (Missouri)
 Perkins (Oklahoma)
 Perkins (South Dakota)
 Perkins (West Virginia)
 Perkins Corner (New York)
 Perkins Corners (Ohio)
 Perkins Crossroads (South Carolina)
 Perkins Hill (New Hampshire)
 Perkins Park (Virginia)
 Perkins Point (Virginia)
 Perkins Town (Maine)

Perkins ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Perkins-Canyon, Canyon im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Perkins-Gletscher, Gletscher im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Mount Perkins, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Perkins ist der Name folgender Unternehmen:
 Perkins Engines, britischer Hersteller von Diesel- und Gasmotoren
 Perkins, Marke des US-amerikanischen Motorenherstellers Massnick-Phipps Manufacturing Company

Siehe auch:
 Perkin